Tout le plaisir est pour moi peut faire référence à :

 Tout le plaisir est pour moi (Three for the Show), un film américain de H. C. Potter, sorti en 1955.
 Tout le plaisir est pour moi, roman de la série San-Antonio, n°37 (1959), par Frédéric Dard.
 Tout le plaisir est pour moi, un film français d'Isabelle Broué, sorti en 2004.